Леруа () — французская фамилия. Известные носители:

 Леруа, Гендрик (1598—1679) — голландский физиолог, преподаватель и философ.
 Леруа, Грегуар (1862—1941) — бельгийский писатель и гравер.
 Леруа, Жан-Клод (род. 1952) — французский политик, сенатор и бывший депутат Национального собрания Франции, член Социалистической партии Франции.
 Леруа, Жан-Франсуа (1915—1999) — французский ботаник, философ и литератор.
 Леруа, Жером (род. 1974) — французский футболист.
 Леруа, Камиль (1892—1952) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Леруа, Леон (род. 1979) — французский флейтист и музыкальный педагог.
 Леруа, Луи (1815—1885) — французский журналист, драматург и гравер.
 Леруа, Морис (род. 1959) — французский политик.
 Леруа, Освальд Йозеф (род. 1936) — бельгийский математик.
 Леруа, Нольвенн (род. 1982) — французская певица.
 Леруа, Пётр Людовик (1699—1774) — экстраординарный академик по кафедре новой истории.
 Леруа, Филибер (? —1646) — французский военный инженер и архитектор.
 Леруа, Эдуард (1870—1954) — французский философ.

См. также 
 Ле Руа
 Леруа-Больё
 Леруа Мерлен
 Мориссо-Леруа, Феликс
 Лерой